École d'ingénieurs en génie informatique et productique, ancien département de l'institut des sciences et techniques de l'université de Valenciennes 
 Génie informatique, conception, développement et fabrication de systèmes informatiques
 Institut de génie informatique et industriel, école française accréditée à délivrer un diplôme d'ingénieur
 Laboratoire d'automatique, génie informatique et signal, laboratoire de recherches de l'Université de Lille

Voir aussi